PROstudent – konkurs organizowany w Polsce od 2004 r. przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem konkursu jest promowanie przyjaznych studentom uczelni, przedsiębiorstw, instytucji, organizacji oraz osób związanych ze środowiskiem akademickim. Nagroda przyznawana jest w 7 kategoriach:

 PROstudencki autorytet w życiu publicznym,
 PROjekt roku,
 Media PRO,
 PROdukt Roku,
 CSR PRO,
 Wykładowca Roku oraz
 PROstudencka uczelnia.

Laureaci konkursu 
 2004 – prof. Jerzy Woźnicki
 2005 – prof. Tadeusz Szulc
 2006 – Rafał Dutkiewicz (Wrocław), Jolanta Góra
 2007 – prof. Jerzy Błażejowski, Wojciech Bartelski, prof. Zbigniew Marciniak
 2008 –
 2009 – prof. Ewa Chmielecka
 2010 – Prezydent RP Bronisław Komorowski, prof. Bernard Lammek (Gdańsk), Igor Wójcik (Wrocław)
 2011 – prof. Barbara Kudrycka

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Witryna internetowa konkursu

Konkursy
Społeczność studencka